World Matchplay 1954 — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Houldsworth Hall, Манчестер (Англия). Победителем турнира стал Фред Дэвис, выигравший в финале Уолтера Дональдсона со счётом 39:21.

Результаты

Четвертьфинал 

Матч из 61 фрейма

 Джон Палмен 31:30 Джейки Ри

Ссылки 

 Global Snooker 

World Matchplay (снукер)
1954 год в снукере
Чемпионат мира по снукеру